Lisice est une toponyme qui peut désigner :
Lisice, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ljubuški, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lisice, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lučani, district de Moravica.
 en Pologne :
 Lisice, village de la voïvodie de Mazovie
 Lisice, village de la voïvodie de Grande-Pologne